Ричард Кил (; 13 сентября 1939 — 10 сентября 2014) — американский актёр, наиболее известный зрителям по роли Челюсти в фильмах о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» (1977) и «Лунный гонщик» (1979). При росте 218 см Кил был одним из самых высоких актеров в истории кино.

Карьера 
Кил родился в Детройте, штат Мичиган. Дебют Ричарда Кила состоялся в 1960 году в эпизоде «Улица ненависти» сериала «Ларами».

Он также снялся в невыпущенном пилот-эпизоде сериала о супергерое Ли Фальке из комиксов о Фантоме, где Кил сыграл убийцу по имени «Большой Майк», который был нанят, чтобы убить супергероя.

В 1991 году Ричард Кил также выступил в роли сценариста, продюсера и актёра в семейном фильме «Великан с Громовой горы».

Личная жизнь 
После того, как его первый брак с Фэй Дениелс закончился разводом в начале 1970-х годов, Кил в течение 40 лет был женат на Дайан Роджерс, и ко дню его смерти у него было четверо детей и девять внуков.

Проблемы со здоровьем 
Рост и физические особенности Кила были результатом акромегалии. Он страдал от акрофобии, и во время съёмки эпизода на канатной дороге в фильме «Лунный гонщик» снимался дублёр, потому что Кил отказался работать на верхней части канатной дороги на высоте более 6 метров над землей.

В 1992 году Кил получил серьезную травму головы в автомобильной аварии, что сказалось на его чувстве равновесия. Впоследствии он был вынужден ходить с тростью, чтобы поддержать себя . Позже Кил использовал скутер или инвалидное кресло.

Смерть 
Кил скончался 10 сентября 2014 года в одной из больниц города Фресно, не дожил три дня до своего 75-летия. Смерть Кила подтвердила Келли Санчес, представитель Медицинского центра Святой Агнии, где он провёл свои последние дни. Санчес отказалась назвать причины смерти, сославшись на врачебную тайну; согласно свидетельству о смерти, причиной является возможный острый инфаркт миокарда на фоне хронической коронарной недостаточности.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Умершие во Фресно
Люди-гиганты
Акромегалия
Умершие от коронарной недостаточности
Умершие от инфаркта миокарда